Siebenkees ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Siebenkees (1753–1841), deutscher Rechtswissenschaftler, Dichter und Hochschullehrer
 Johann Philipp Siebenkees (1759–1796), deutscher Philologe
Hans Siebenkees, Unternehmer und Mitgründer der Ermag

Siehe auch:
 Siebenkäs